Хеллер:

География 
 Хеллер — река в Германии.

Персоналии 
 Хеллер, Агнеш (1929—2019) — марксистский философ.
 Хеллер, Амос Артур (1867—1944) — американский ботаник.
 Хеллер, Берт  (1912—1970) — немецкий художник.
 Хеллер, Бруно (род. 1960) — английский сценарист, продюсер и режиссёр.
 Хеллер, Дин   (род. 1960)
 Хеллер, Джерри (1940—2016) — американский музыкальный продюсер.
 Хеллер, Джозеф (1923—1999) — американский прозаик-романист.
 Хеллер, Джозеф  (род.1941) — израильский зоолог.
 Хеллер, Зои (род. 1965) — английская писательница-романист, журналист.
 Хеллер, Лукас (1930—1988) — немецкий сценарист.
 Хеллер, Мариэль (род. 1979) — американский режиссёр и сценаристка.
 Хеллер, Михал (род. 1936) — польский священник, физик и космолог.
 Хеллер, Отто (1896—1970) — чешский и британский кинооператор.
 Хеллер, Райнер (род. 1961) — немецкий политик.
 Хеллер, Рэнди (род. 1947) — американская актриса.
 Хеллер, Станислав (1929—2000) — немецкий клавесинист и музыкальный педагог.
 Хеллер, Уолтер (1915—1987) — американский экономист.
 Хеллер, Фрэнк (1883—1939) — американский боксёр.
 Хеллер, Эрик  (род. 1946)
 Хеллер, Юлиус (1839—1901) — австрийский скрипач и дирижёр.